Sărăzani – villaggio nel comune di Bârna in Romania
Fabrizio Sarazani – scrittore e giornalista italiano
Giovanni Sarazani – scenografo italiano